— японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который живёт в городе Киёсато в префектуре Хоккайдо. По профессии является стоматологом.

Им было открыто в общей сложности 149 астероидов, 15 из которых он обнаружил совместно со своим коллегой Осаму Мурамацу.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Сёхэй Судзуки
 Дзюро Кобаяси
 Киётака Канаи

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов